Jméno a příjmení Jan Štěrba má více nositelů:
 Jan Štěrba (* 1981) – český kajakář, účastník LOH 2012
 Jan Štěrba (fotbalista) (* 1994) – český fotbalista
 Jan Štěrba (politik) (* 1938) – český politik KSČ